Le terme Bororo peut désigner deux populations différentes :
 les Bororos, un peuple du Mato Grosso, au Brésil ;
 c'est aussi un exonyme désignant les Wodaabes, un peuple d'Afrique de l'Ouest.

C'est aussi le surnom donné à un peintre chilien :  (1953-).